Хью (V) ле Диспенсер (; 1308 — ), 2/4-й барон ле Диспенсер и 1-й лорд Гламорган с 1338, старший сын Хью ле Диспенсера Младшего, 1/3-го барона ле Диспенсера, и Элинор де Клер.

Биография 
Отец и дед Хью (V), Хью Диспенсер Старший и Хью Диспенсер Младший были казнены в 1326 году, их владения и титулы были конфискованы. Мать Хью была заключена в Лондонском Тауэре. Три сестры Хью, Элинор, Джоан и Маргарет, были насильственно пострижены в монахини. Этой участи избежали только старшая замужняя сестра Изабель и самая младшая, Элизабет, бывшая в то время младенцем.

Хью пытался защитить замок Кайрфилли от армии королевы Изабеллы, но весной 1327 года был вынужден сдаться в обмен на обещание жизни. Он также был отправлен в заключение.

Ситуация изменилась после свержения и казни Роджера Мортимера королём Эдуардом III в 1330 году. В 1331 году Элинор де Клер, матери Хью, были возвращены владения в Валлийской марке, а в июле Хью был выпущен на свободу.

Будучи близким родственником короля Эдуарда III, он получил  восстановленный для него в 1338 году титул барона ле Диспенсера. Также он после смерти матери в 1337 году унаследовал её владения, а в 1338 году получил титул лорда Гламоргана.

После начала Столетней войны Хью вместе с братьями принимал участие в военных операциях короля Эдуарда III во Франции. Он 24 июня 1340 года сражался в морской битве при Слейсе, а 26—27 августа 1346 года — в битве при Креси.

Хью умер 8 февраля 1349 года. Детей он не имел, так что его владения унаследовал племянник, Эдвард ле Диспенсер. Титул же барона ле Диспенсера на некоторое время исчез, но в 1357 году был восстановлен для Эдварда.

Семья 
Жена: с 27 апреля 1341 Эли́забет (умерла 31 мая 1359), дочь Уильяма Монтегю, 1-го графа Солсбери, и Кэтрин Грандисон, вдова Жиля Бэдлсмира, 2-го барона Бэдлсмир. Детей в этом браке не было, Элизабет после смерти Диспенсера вышла за Ги де Бриана, барона Бриана.

Литература

Ссылки 
 
 
 

Диспенсеры
Бароны ле Диспенсер
Правители Европы XIV века
Деятели Столетней войны
Участники битвы при Креси